Prinz Eugen ist der Name folgender Personen:
 Eugen von Savoyen (1663–1736), Feldherr des Hauses Österreich
 Eugen von Württemberg (1788–1857), General der russischen Infanterie
 Eugen Napoleon von Schweden (1865–1947), schwedischer Prinz und Maler

Prinz Eugen bezeichnet:
 Prinz Eugen, der edle Ritter, Volkslied über Prinz Eugen von Savoyen
 Prinz-Eugen-Gau oder Prinz-Eugen-Land, um 1941 kursierende Namen für ein deutsches „Schutzgebiet“ im Hinterland einer Reichsfestung Belgrad
 Prinz-Eugen-Kapelle, eine Kapelle am Nordwinkel der Portalfassade des Wiener Stephansdoms
 Prinz-Eugen-von-Savoyen-Preis, ein Preis bestimmt für das „Deutschtum im Südosten“, Verleihung durch die Universität Wien während der NS-Zeit
 Prinz-Eugen-Reiterdenkmal, ein Reiterdenkmal auf dem Heldenplatz in Wien
 7. SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division „Prinz Eugen“, Division der Waffen-SS
 Prinz-Eugen-Schule, von 1942 bis 1944 Name der Bildungseinrichtung Banatia in Timişoara
 Prinz-Eugen-Stadt, eine zur NS-Zeit benutzte Bezeichnung für eine projektierte Reichsfestung Belgrad
 Prinz Eugen (TEE), Trans Europ Express auf der Strecke Bremen–Wien

Schiffsnamen:
 HMS Prince Eugene, Monitor der Lord Clive-Klasse der britischen Royal Navy
 SMS Prinz Eugen, Schlachtschiff der Viribus-Unitis-Klasse der k.u.k. Kriegsmarine von 1912
 Prinz Eugen (Schiff, 1938), Schwerer Kreuzer der Admiral-Hipper-Klasse der deutschen Kriegsmarine
 Prinz Eugen, früherer Name des 1987 gebauten Ausflugsschiffs Dürnstein, siehe DDSG Blue Danube#Dürnstein
 Eugenio Di Savoia (Schiff), Leichter Kreuzer der Duca-d’Aosta-Klasse der italienischen Regia Marina 

Siehe auch:
 Prinz-Eugen-Kaserne